55 Рака b или Галилей — экзопланета в созвездии Рака, газовый гигант. Расположена в планетарной системе солнцеподобной звезды 55 Рака (HD 75732).

Примечания

Ссылки 
 

Система 55 Рака
Экзопланеты, открытые в 1996 году
Газовые гиганты
Планеты-гиганты
Экзопланеты, открытые методом доплеровской спектроскопии
Экзопланеты с собственными именами